John Stafford peut se référer à plusieurs personnes :
 John Stafford (mort en 1452), archevêque de Cantorbéry ;
 John Stafford (1427–1473),  comte de Wiltshire ;
 John Stafford (mort en 1624), parlementaire anglais ;
 John Stafford Smith (1750–1836), compositeur britannique ;
 John Stafford (1870–1940), lanceur dans Major League Baseball ;
 John E. Stafford, mieux connu sous le nom de Jack Stafford (1879–1946), arbitre professionnel de baseball ;
 John Stafford (1893–1967), producteur de film britannique ;
 John Stafford (né en 1940), homme politique américain ;
 John Stafford (né en 1944), homme politique irlandais ;
 John Stafford, tireur sportif anglais ;
 Jonathan Stafford, danseur principal au ballet de New York ;
 John Matthew Stafford, plus connu sous le nom de Matthew Stafford (né en 1988), quarterback américain.